Oule est la francisation du nom commun occitan ola, prononcé oul(o), signifiant « marmite dépourvue d'anses », ou « chaudron », du latin olla < aulla < aulŭla « marmite ». Ce terme, comme son équivalent français « marmite », est couramment utilisé dans tout le midi de la France pour désigner des trous d'eau ou des excavations de forme circulaire formés par l'érosion dans des torrents ou d'anciens cours d'eau. Par extension, il désigne les cours d'eau sur lesquels elles se trouvent, ou les villages près desquels ils se situent.

Quelques toponymes contenant le terme « oule » :

Hydronymes
 l'Oule, un affluent de l'Eygues dans le département de la Drôme.
 le Val d'Oule, une vallée de la Drôme provençale.
 l'Oule, cours d'eau à Montmorin.
 l'Oule, cours d'eau à Sarrancolin en vallée d'Aure.
 le ruisseau des Oulettes, cours d'eau à Gavarnie.

Localités
 Saint-Victor-des-Oules, commune française située dans le département du Gard,
 Saint-Bonnet-les-Oules, commune française située dans le département de la Loire.

Autres toponymes

 dans les Hautes-Alpes
 le grand lac de l'Oule, le col de l'Oule (2 545 m) et le ruisseau de l'Oule, dans le massif des Cerces entre La Salle-les-Alpes et Névache,
 la crête des Oules et le ravin des Oules à Cervières,
 le torrent des Oules à Freissinières,
 la montagne d'Oule (1 608 m) et le col d'Oule à Saint-Auban-d'Oze,
 les Oules du diable, au hameau des Portes, commune de la Chapelle-en-Valgaudémar,
 les cascades de l'Oule au Noyer,
 la draye de l'Oule à Saint-Maurice-en-Valgodemard (Hautes-Alpes).

 la cascade de l'Oule à Crolles (Isère).
 le Gour des Oules, à Reilhanette (Drôme, à la limite du Vaucluse). Il s'agit d'un défilé séparant le Mont Ventoux de la montagne de Lure. L'effondrement d'un pan de montagne l'a partiellement comblé.

 dans le Lavedan (Hautes-Pyrénées)
 le lac de l'Oule (1 819 m; 50 ha), retenue d'eau au nord d'Aragnouet à Saint-Lary-Soulan en vallée d'Aure.
 le pic de l'Oule (2 616 m), le col de l'Oule (2 556 m) et le vallon de l'Oule, dans la vallée de Cestrède à l'ouest de Gèdre.
 le Turon des Oules (1 380 m), à Cauterets.
 les Oulettes d'Ossoue.
 les Oulettes de Gaube ou oulettes du Vignemale surplombées par :
 le Pic des Oulettes (2 760 m) et le col des Oulettes (2 606 m)
 le lac des Oulettes d'Estom Soubiran (vallée de Lutour).

 le Clot de l'Oule, à Niort-de-Sault et à Pouzols-Minervois (Aude).
 le Puech de l'Oule, mont du Causse Rouge à 6 km au nord Millau, le Pioch de l'Oule à Cannes-et-Clairan (Aude) et le Puy de l'Oule à Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne).
 le gourg de l'Oule, crevasse à Villanière, Villelongue-d'Aude (Aude) et Conqueyrac (Gard).
 le ruisseau de l'Oule à Pech en Ariège et à Châteauneuf-d'Entraunes (Alpes-Maritimes).
 le ruisseau des Oules à La Salle-Prunet (Lozère) et à Miolles (Tarn).
 le riou de l'Oule à Saint-Vincent-de-Durfort (Ardèche).
 la calanque de l'Oule et le col de l'Oule, dans les calanques de Marseille,
 le vallon de l'Oule à Allauch, Orgon (Bouches-du-Rhône).

Voir aussi

 Marmite du diable

Homonymie de toponyme